De Gauliga Baden 1936/37 was het vierde voetbalkampioenschap van de Gauliga Baden.  SV Waldhof werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel, waar de club in de groepsfase uitgeschakeld werd. Net zoals vorig jaar degradeerde een voormalige landskampioen uit Karlsruhe.

Eindstand

Promotie-eindronde

Externe links
 Euroleagues 

Gauliga Baden
Duits competitievoetbal 1936/37